

Persone 
Lirim Kastrati – calciatore kosovaro nato il 16 gennaio 1999
Lirim Kastrati – calciatore kosovaro nato il 2 febbraio 1999